Cotuí kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Cotuí (kommun), Sánchez Ramírez, 
 Cotuí (provinshuvudstad), Sánchez Ramírez,